Ponte detrás de mí, Satanás, o Vete, Satanás', y en traducciones más antiguas como la Versión King James Apártate de mí, Satanás, es un dicho de Jesús en el Nuevo Testamento. Está atestiguado por primera vez en , donde Jesús se dirige a Pedro; esto se repite en  (, Hypage opisō mou, Satana). En la tentación de Jesús, en Mateo 4 y , Jesús reprende al "tentador" (griego: ὁ πειραζῶν, ho peirazōn) o al "diablo" (griego: ὁ διάβολος, ho diabolos) con la misma frase. .

Véase también 
 Vade retro satana

Referencias 

Eventos en la vida de Jesús
Satanás
San Pedro